Jan Persson

 Jan Persson Janne Lucas - svensk musiker från Göteborg.
 Jan Erik Persson, född 1947 - företagsledare från Fogdö, Strängnäs kommun.
 Jan Persson (friidrottare)
 Jan Persson (konstnär)
 Jan Persson (professor) (1934–2016), jordbruksforskare

Se även
Johannes Petri